El término estructuralismo hace referencia a varios artículos (el orden aquí es alfabético, no histórico):

Antropología 

 La antropología estructuralista es un enfoque antropológico que, entendiendo en gran medida la cultura humana como una especie de lenguaje (o basada en el lenguaje).

Computación 

 El estructuralismo es la rama encargada del estudio de la formación de bases de datos estructurales, en contraposición con las "informales".

Economía 

 Los términos desarrollismo y estructuralismo son, para algunos, sinónimos en la historia de la economía, pero otros no están de acuerdo en tratarlos como tales.

Filosofía 

 En filosofía en general, el estructuralismo es una corriente filosófica general.
 En el ámbito de la filosofía de la ciencia, el estructuralismo es una corriente filosófica enfocada en estudios metacientíficos.
 En filosofía de la matemática, el estructuralismo considera que la matemática estudia estructuras

Lingüística 

 El estructuralismo es una importante escuela (de semiótica, principalmente), basada en las consideraciones de Ferdinand de Saussure.

Psicología 

 Estructuralismo (psicología): enfoque de la psicología experimental, cuyo impulsor principal fue Edward Titchener, discípulo de Wilhelm Wundt.